Новоромановский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новороманово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3761 человек, в том числе 2004 мужчины и 1757 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 3690 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Александровка,
 село Новороманово,
 село Панфилово.

Примечания 

Муниципальные образования Калманского района
Сельские поселения Алтайского края